Schwere steht für:

 das Gewicht eines Körpers, siehe Gewichtskraft 
 die Fallbeschleunigung, siehe Schwerefeld
 das Phänomen der Gravitation
 den Schwierigkeitsgrad eines Problems, siehe Komplexitätstheorie
 eine Eigenschaft eines Weines, siehe Weinsprache#S

Siehe auch:

 Schwer